Muses, divinitats inspiradores 
 Antoni Musa, metge d'August 
 Musa (planta), gènere de plantes de la família Musaceae
 Mansa Musa I primer governant del llinatge laye i el desè mansa (rei de reis o emperador) de l'Imperi de Mali (1312-1337)
 Mūša, riu de Lituània i Letònia.
 Musa (pel·lícula), pel·lícula de terror del 2017 dirigida per Jaume Balagueró